Margen o El margen puede hacer referencia a:

Economía
 Margen (economía), conjunto de restricciones conceptuado como una frontera 
                               .o sea es la línea esa de la hoja como un cactus
 Margen (finanzas), un tipo de garantía financiera utilizada para cubrir el riesgo de crédito
 Margen de beneficio, diferencia entre el coste de producción y el precio de venta.

Hidrología y geografía
 Margen de un río, cualquiera de las dos orillas de un río.
 Margen izquierda 
 Margen derecha
 Margen derecho de Ucrania

Localidades
 Margen, localidad en Filipinas;
 El Margen, localidad del municipio de Cúllar, en la provincia de Granada.
 El Margen, localidad del municipio de Oria, en la provincia de Almería.

Misceláneas
 Margen dinámico, relación señal/ruido de una señal electrónica.
 Margen, el espacio en blanco que rodea el contenido de una página

Zona, límite o extremo de un lugar o terreno.
"en la carretera debes caminar por el margen izquierdo"
2.
Orilla de un río.
"las crecidas de los ríos depositan lodos y tierra fina en las márgenes"
TIPOS DE MÁRGENES MÁS COMUNES –
1 – Márgenes normales. ... 
2 – Margen superior ausente. ... 
3 – Margen izquierdo grande. ... 
4 – Margen inferior ausente. ... 
5 – Margen izquierdo decreciente. ... 
6 – Margen derecho ausente. ... 
7 – Margen izquierdo convexo. ... 
8 – Margen superior grande